Фёдор Патрикеевич (Федор Патракиевич, Феодор Патрекеевич; ум. 1426 г.) — литовский князь на службе Московского князя, псковский князь (1424—1425).

Биография 
Впервые о нём идёт речь в летописи и договоре, когда он в январе 1421 года принимал участие на съезде под Наровой по подписанию договора между новгородцами и Ливонским орденом. В источниках он упоминается как княжеский наместник в Новгороде и является главенствующим на съезде.

В 1424 году псковичи попросили на псковское княжение князя Василия Дмитриевича, который вместо себя послал Фёдора Патрикеевича. Тот приехал в этом же году 11 июня и был встречен радушно. Однако на следующий год случилась моровая болезнь, из-за чего Фёдор Патрикеевич уехал из Пскова в Москву 22 августа 1425 года; таким образом, он был псковским князем один год и два месяца. Зимой 1426 года князь Фёдор Патрикеевич умер в Москве.

Семья 
Фёдор Патрикеевич является сыном Патрикея Наримунтовича (внук Гедимина) и отцом Василия Фёдоровича, основателя рода Хованских.

Примечания

Литература 
 Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV веке. — —: Академия наук СССР, 1961. — 396 с.
 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. — : Наука, 1988. — 350 с.
 Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV—XV веков. — : Московский государственный университет, 1966. — 213 с.
 Stadnicki K. Synowie Gedymina: Wielko-Władcy Litwy. Monwid — Narymunt — Jewnuta — Koriat. — Lwow: Druk. Narodowej W. Manieckiego, 1881. — 272 s.
 Wolff J. Ród Gedimina. — Kraków: Druk. Wł. L. Anczyca i Społki, 1886. — 172 s.
 Янин В. Л. Новгородские акты XII—XV вв. Хронологический комментарий. — : Наука, 1990. — 384 с.

Патрикеевы
Князья псковские
История Пскова
Основатели русских родов